"Navegar los mares depende del timonel" (Chino: 大海航行靠舵手; Pinyin: Dàhǎi hángxíng kào duòshǒu) es el título en español de una canción revolucionaria china compuesta por Wang Shuangyin en 1964. La fama de la canción se debe especialmente a su uso durante la Revolución Cultural (1966-1976) en elogio al maoísmo y el Partido Comunista.

Letra

En la cultura popular
La canción aparece al final de la película de Bernardo Bertolucci El último emperador, siendo cantada por un grupo de guardias rojos en el año 1967

Véase también
 Maoísmo
 "El Este Es Rojo"

Referencias

Revolución Cultural
Maoísmo
Propaganda comunista